KWK – akronim wyrazów kopalnia węgla kamiennego.
KWK - Zespół rockowy ze Sławna
KWK - Kierownictwo Walki Konspiracyjnej
KwK – niem. "Kampfwagenkanone" – działo czołgowe:
 2 cm KwK 30/2 cm KwK 38
 3,7 cm KwK 36
 3,7 cm KwK 38(t)
 5 cm KwK 38
 5 cm KwK 39
 7,5 cm KwK 37
 7,5 cm KwK 40
 7,5 cm KwK 42
 8,8 cm KwK 36
 8,8 cm KwK 43